Le gouvernement Félix Gaillard a été le gouvernement de la France du  au .

Chronologie

1957 
  : Chute du Gouvernement Maurice Bourgès-Maunoury : l'Assemblée nationale refuse la confiance par 279 voix contre et 253 pour.
  : Antoine Pinay est pressenti pour former un gouvernement après les échecs successifs de Guy Mollet (le 6 octobre) et de René Pleven (le 9 octobre)
  : Antoine Pinay n'obtient pas l'investiture de l'Assemblée : 298 voix contre et 198 pour
  : Guy Mollet est de nouveau pressenti, après un échec de Robert Schumann
  : Guy Mollet n'obtient pas l'investiture de l'Assemblée : 290 voix contre et 227 pour
  : Début du gouvernement Félix Gaillard.Jacques Chaban-Delmas est ministre de la Défense nationale. L'investiture est voté par 337 voix pour, 173 contre et 20 abstentions.

1958 
  : Vote de la loi-cadre sur l'Algérie.
  : Bombardement par l'armée française du village tunisien de Sakiet Sidi Youssef.
 En mars : Première livraison du pétrole saharien.
  : Chute du gouvernement Félix Gaillard, la confiance lui est refusée par l'Assemblée nationale par 321 voix contre et 259 pour.
  : Georges Bidault (M.R.P.) est « pressenti » comme nouveau président du Conseil
  : Georges Bidault renonce à former le nouveau gouvernement
  : René Pleven est désigné par le président de la République
  : René Pleven renonce, lâché par les socialistes puis les radicaux
  : Pierre Pflimlin est pressenti comme futur président du Conseil
  : Début de la crise de mai 1958
 Putsch d'Alger et création du Comité de Salut public, de Gaulle appelé au pouvoir.
 Le même jour, l'Assemblée nationale vote l'investiture Pierre Pflimlin, début du gouvernement Pierre Pflimlin.
  : Nomination des ministres du gouvernement Pierre Pflimlin.

Composition

Président du Conseil

Ministres

Secrétaires d'État

Sous-secrétaires d'État

Notes et références 

Gaillard
1957 en France
1958 en France
1958 en politique